Probota se poate referi la:
 Probota, Iași
 Probota, Suceava

Vezi și
 Mănăstirea Probota